T67 peut faire référence à :
 Effets de la chaleur et de la lumière, d’après la classification internationale des maladies ;
 Slingsby T67 Firefly, un avion britannique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres